

Sigle 
 Kalmucken Kavallerie Korps – Corpo di Cavalleria Calmucca, unità delle Waffen SS
 Koumounistiko Komma Kyprou – Partito Comunista di Cipro, antico partito politico cipriota confluito nel Partito Progressista dei Lavoratori
 Ku Klux Klan – nome di diverse organizzazioni razziste statunitensi
 Kara Kuvvetleri Komutanligi – Forze armate turche
 Kataastaasang, Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan – nome completo di Katipunan, un'organizzazione segreta filippina fondata nel 1892
 Kinder, Küche, Kirche – slogan tedesco degli anni cinquanta che significa letteralmente "bambini, cucina, chiesa"
 Kernkraftwerk Krümmel – centrale nucleare di Krümmel, in Germania
 Kühnle, Kopp & Kausch – produttore tedesco di turbocompressori
 KKK – appellativo con cui ci si riferiva al pilota Juha Kankkunen

Codici 
 KKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalakaket Creek (Alaska, USA)